Carolan ist der Familienname folgender Personen:

 Turlough O’Carolan (1670–1738), irischer Komponist
 Elizabeth Carolan (* 1980), Wrestlerin